Antigon I. Monoftalmos, jedan od generala Aleksandra Velikog i osnivač dinastije Antigonida
Antigon II. Gonata, makedonski kralj, makedonski kralj, vladao 276. pr. Kr.-239. pr. Kr.
Antigon, kralj Judeje, kralj i veliki svećenik u doba bijega Heroda Velikog